Belém do Brejo do Cruz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Belém do Brejo do Cruz (ort), Paraíba, 
 Belém do Brejo do Cruz (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar